Miejscowości w USA:
 Millersville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Millersville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Sumner
 Millersville – obszar niemunicypalny w Kern County, w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych